Příjmení Ort nosí více osobností:
 Alexandr Ort (1926–2014) – český historik a politolog
 Jan Ort, vlastním jménem Pavel Eisner (1889–1958) – český básník, jazykovědec a překladatel
 Josef Ort (1856–1902) – český účetní, podvodník a defraudant
 Karel E. Ort (1881–1936) – český architekt
 Karel Ort (1889 – 1920) – český inženýr zabývající se elektrotechnikou a radiokomunikací, spolupracovník T. A. Edisona
 Leopoldina Ortová (1847–1903) – česká herečka, manželka Josefa
 Václav Ort (stavitel) (1878-1935) – pražský stavitel a stavební rada
 Václav Ort (* 1952) – český politik, právník a podnikatel, místopředseda KSČM
 Vladimír Ort (1911–1942) – český odbojář z období druhé světové války a spolupracovník operace Anthropoid popravený nacisty

Česká příjmení